

Населені пункти та їхні частини
 Немірув — село в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Немірув — село в гміні Мельник Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Немірув — колонія в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки